Saint-Vivien (Charente-Maritime)
Saint-Vivien (Dordogne)
ook
Saint-Vivien-de-Blaye,  Gironde 
Saint-Vivien-de-Médoc,  Gironde 
Saint-Vivien-de-Monségur,  Gironde